Мелынки — деревня в Урицком районе Орловской области России.

Входит в состав Котовского сельского поселения.

География 
Расположена севернее села Сергиевское, граничит на юге с деревней Титово. Просёлочная дорога из деревни выходит на автодорогу, выходящую на автотрассу .

В деревне имеется одна улица — Мелынки.

Население

Примечания

Ссылки 
 Мелынки (деревня)
 Мелынки

Населённые пункты Урицкого района (Орловская область)